Frías de Albarracín kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Frías de Albarracín (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Teruel, 
 Frías de Albarracín (kommun), Aragonien, Provincia de Teruel, 

Robotskapade Spanienförgreningar